Christen Christensen kan avse:

 Christen Christensen (skulptör) 1806–1845, dansk skulptör
 Christen Christensen (lantbrukshistoriker) 1824–1891, dansk lantbrukshistoriker
 Christen Christensen (agronom) 1844–1921, dansk agronom
 Christen Christensen (varvsägare) 1845–1923, norsk varvsägare och redare